Folusz bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Folusz (Dębowiec), ein Dorf der Gmina Dębowiec in der Woiwodschaft Karpatenvorland 
 Folusz (Pleszew), ein Dorf der Gmina Pleszew im Powiat Pleszewski der Woiwodschaft Großpolen
 Folusz (Rawicz), ein Weiler der Gmina Rawicz im Powiat Rawicki der Woiwodschaft Großpolen
 Folusz (Rutka-Tartak), ein Dorf der Gmina Rutka-Tartak in der Woiwodschaft Podlachien
 Folusz (Trzemeszno), ein Weiler der Gmina Trzemeszno im Powiat Gnieźnieński der Woiwodschaft Großpolen

 Folusz, ein See in der Woiwodschaft Großpolen